Cet article présente le bilan saison par saison du Football Club de Vesoul, en championnat, en coupe de France et en coupe de Haute-Saône.

Bilan saison par saison

En championnat

En coupe de France

En coupe de Haute-Saône

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
  

Sport à Vesoul
Vesoul